Полан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 158 км². Население — 4066 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо